Кам'янська сільська громада:
 Кам'янська сільська громада — громада у Закарпатській області
 Кам'янська сільська громада — громада у Чернівецькій області